Svjetsko klupsko prvenstvo u rukometu 2012. održavalo se u Dohi u Katru od 27. kolovoza do 1. rujna.

Turnir

Skupina A 

1. kolo, 27. kolovoza

2. kolo, 28. kolovoza

3. kolo, 29. kolovoza

Skupina B 

1. kolo, 27. kolovoza

2. kolo, 28. kolovoza

3. kolo, 29. kolovoza

Izbacivanje 

 poluzavršnica: Al-Sadd - Atlético Madrid 32:33 (19:18)
 poluzavršnica: THW Kiel - Zamalek SC 34:24 (16:12)

 za treće mjesto: Al-Sadd - Zamalek SC 32:26 (16:11)

 završnica: Atlético Madrid - THW Kiel 28:23 (13:13)

2012
 2012
Šport u Dohi